Gletle ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Melchior Gletle (1626–1683), Schweizer Organist, Kapellmeister und Komponist
 Joseph Bernhard Gletle (1655–1696), Schweizer Jurist, Professor an der Benediktineruniversität Salzburg